Mohte ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Georg Mohte (um 1690–1765), schwedischer Instrumentenbauer
 Jöran Mohte (1724–1773), schwedischer Instrumentenbauer